Грозданов е българско фамилно име. Може да се отнася за:
 Атанас Грозданов
 Борис Грозданов
 Борис Грозданов (философ)
 Бранимир Грозданов
 Димитър Грозданов
 Иван Грозданов
 Илфияд Грозданов
 Нако Грозданов
 Никола Грозданов
 Павел Грозданов (учител)
 Павел Грозданов (футболист)
 Пламен Грозданов
 Ставро Грозданов
 Стефан Грозданов
 Тихомир Грозданов
 Цветан Грозданов

Български фамилни имена